Căpâlna est un nom donné en Roumanie à plusieurs lieux géographiques.

Commune

 Căpâlna, commune du județ de Bihor

Villages

 Căpâlna, village de la commune de Săsciori, județ d'Alba ;
 Căpâlna de Jos, village de la commune de Jidvei, județ d'Alba ;
 Căpâlna, village de la commune de Gâlgău, județ de Sălaj ;
 Căpâlna, village de la commune de Mica, județ de Mureș.